|-
|(77251)||2001 FY45|| align=right|16,2|| align=right|2,367|| align=right|0,158|| align=right|2,19|| align=right|3,640||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77252)||2001 FZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,147|| align=right|11,49|| align=right|4,310||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77253)||2001 FE46|| align=right|16,3|| align=right|2,207|| align=right|0,116|| align=right|3,77|| align=right|3,277||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77254)||2001 FF46|| align=right|15,2|| align=right|2,597|| align=right|0,054|| align=right|14,10|| align=right|4,185||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77255)||2001 FY46|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,115|| align=right|12,19|| align=right|4,240||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77256)||2001 FD47|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,068|| align=right|6,29|| align=right|3,494||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77257)||2001 FA48|| align=right|16,0|| align=right|2,457|| align=right|0,142|| align=right|3,12|| align=right|3,851||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77258)||2001 FH48|| align=right|15,2|| align=right|2,677|| align=right|0,080|| align=right|11,99|| align=right|4,379||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77259)||2001 FX48|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,128|| align=right|11,01|| align=right|4,551||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77260)||2001 FA49|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,080|| align=right|6,67|| align=right|3,610||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77261)||2001 FR49|| align=right|15,3|| align=right|2,550|| align=right|0,096|| align=right|5,32|| align=right|4,070||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77262)||2001 FS49|| align=right|16,1|| align=right|2,223|| align=right|0,146|| align=right|5,78|| align=right|3,314||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77263)||2001 FJ50|| align=right|15,4|| align=right|2,565|| align=right|0,128|| align=right|5,79|| align=right|4,108||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77264)||2001 FX50|| align=right|16,1|| align=right|2,293|| align=right|0,084|| align=right|4,89|| align=right|3,472||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77265)||2001 FB51|| align=right|15,6|| align=right|2,676|| align=right|0,130|| align=right|1,99|| align=right|4,376||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77266)||2001 FX51|| align=right|16,0|| align=right|2,339|| align=right|0,190|| align=right|1,81|| align=right|3,577||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77267)||2001 FH52|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,057|| align=right|1,70|| align=right|3,670||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77268)||2001 FO52|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,123|| align=right|7,78|| align=right|3,679||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77269)||2001 FX52|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,080|| align=right|4,11|| align=right|3,514||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77270)||2001 FD53|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,109|| align=right|11,27|| align=right|3,525||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77271)||2001 FY53|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,094|| align=right|6,50|| align=right|3,459||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77272)||2001 FV54|| align=right|16,2|| align=right|2,523|| align=right|0,027|| align=right|3,89|| align=right|4,007||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77273)||2001 FO55|| align=right|15,3|| align=right|2,775|| align=right|0,239|| align=right|5,07|| align=right|4,621||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77274)||2001 FP55|| align=right|15,9|| align=right|2,546|| align=right|0,196|| align=right|4,89|| align=right|4,062||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77275)||2001 FO57|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,165|| align=right|3,87|| align=right|3,629||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77276)||2001 FX57|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,125|| align=right|12,84|| align=right|4,348||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77277)||2001 FV59|| align=right|16,6|| align=right|2,473|| align=right|0,061|| align=right|5,39|| align=right|3,887||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77278)||2001 FL61|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,115|| align=right|5,44|| align=right|3,830||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77279)||2001 FM61|| align=right|16,0|| align=right|2,482|| align=right|0,042|| align=right|5,67|| align=right|3,910||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77280)||2001 FC62|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,024|| align=right|6,69|| align=right|4,025||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77281)||2001 FO63|| align=right|14,9|| align=right|2,461|| align=right|0,130|| align=right|3,22|| align=right|3,859||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77282)||2001 FW63|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,064|| align=right|4,53|| align=right|4,453||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77283)||2001 FR64|| align=right|15,6|| align=right|2,769|| align=right|0,182|| align=right|3,12|| align=right|4,606||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77284)||2001 FD65|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,090|| align=right|5,40|| align=right|3,629||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77285)||2001 FN65|| align=right|15,3|| align=right|2,743|| align=right|0,142|| align=right|4,41|| align=right|4,542||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77286)||2001 FR65|| align=right|16,4|| align=right|2,318|| align=right|0,119|| align=right|4,54|| align=right|3,529||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77287)||2001 FA66|| align=right|15,5|| align=right|2,384|| align=right|0,109|| align=right|4,95|| align=right|3,679||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77288)||2001 FN66|| align=right|15,5|| align=right|2,246|| align=right|0,078|| align=right|10,29|| align=right|3,366||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77289)||2001 FX66|| align=right|16,2|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|4,25|| align=right|3,475||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77290)||2001 FU69|| align=right|15,3|| align=right|2,379|| align=right|0,125|| align=right|7,27|| align=right|3,668||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77291)||2001 FL71|| align=right|16,7|| align=right|2,345|| align=right|0,192|| align=right|9,66|| align=right|3,589||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77292)||2001 FN71|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,087|| align=right|5,57|| align=right|3,479||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77293)||2001 FR71|| align=right|15,2|| align=right|2,589|| align=right|0,095|| align=right|13,93|| align=right|4,164||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77294)||2001 FV71|| align=right|15,4|| align=right|2,576|| align=right|0,101|| align=right|12,57|| align=right|4,133||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77295)||2001 FZ71|| align=right|16,5|| align=right|2,464|| align=right|0,156|| align=right|3,12|| align=right|3,867||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77296)||2001 FW72|| align=right|15,9|| align=right|2,212|| align=right|0,069|| align=right|5,28|| align=right|3,289||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77297)||2001 FM73|| align=right|15,9|| align=right|2,428|| align=right|0,158|| align=right|3,40|| align=right|3,782||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77298)||2001 FP73|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,062|| align=right|4,61|| align=right|4,564||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77299)||2001 FV73|| align=right|15,8|| align=right|2,191|| align=right|0,116|| align=right|4,70|| align=right|3,243||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77300)||2001 FD76|| align=right|16,2|| align=right|2,464|| align=right|0,121|| align=right|3,26|| align=right|3,868||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77301)||2001 FL77|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,051|| align=right|11,27|| align=right|4,587||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77302)||2001 FO77|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,163|| align=right|5,62|| align=right|4,090||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77303)||2001 FG78|| align=right|15,1|| align=right|2,637|| align=right|0,145|| align=right|12,19|| align=right|4,283||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77304)||2001 FP78|| align=right|14,8|| align=right|2,673|| align=right|0,145|| align=right|11,52|| align=right|4,370||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77305)||2001 FR78|| align=right|15,4|| align=right|2,456|| align=right|0,087|| align=right|6,32|| align=right|3,849||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77306)||2001 FH79|| align=right|15,3|| align=right|2,304|| align=right|0,135|| align=right|8,06|| align=right|3,497||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77307)||2001 FJ79|| align=right|16,0|| align=right|2,447|| align=right|0,160|| align=right|5,66|| align=right|3,827||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77308)||2001 FR79|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,092|| align=right|6,57|| align=right|3,472||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77309)||2001 FU79|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,115|| align=right|8,08|| align=right|4,610||MBA||21. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77310)||2001 FD81|| align=right|16,2|| align=right|2,617|| align=right|0,071|| align=right|8,12|| align=right|4,232||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77311)||2001 FL81|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,061|| align=right|7,17|| align=right|3,380||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77312)||2001 FO81|| align=right|16,2|| align=right|2,464|| align=right|0,078|| align=right|7,26|| align=right|3,867||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77313)||2001 FY81|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|6,75|| align=right|4,137||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77314)||2001 FE82|| align=right|16,2|| align=right|2,265|| align=right|0,042|| align=right|6,50|| align=right|3,407||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77315)||2001 FL82|| align=right|16,4|| align=right|2,390|| align=right|0,136|| align=right|4,40|| align=right|3,695||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77316)||2001 FY82|| align=right|16,4|| align=right|2,343|| align=right|0,100|| align=right|6,67|| align=right|3,586||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77317)||2001 FJ83|| align=right|16,3|| align=right|2,341|| align=right|0,031|| align=right|5,06|| align=right|3,580||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77318)||2001 FL86|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,094|| align=right|5,18|| align=right|3,490||MBA||27. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77319)||2001 FJ87|| align=right|15,3|| align=right|3,062|| align=right|0,068|| align=right|10,21|| align=right|5,358||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77320)||2001 FO87|| align=right|16,8|| align=right|2,397|| align=right|0,184|| align=right|3,89|| align=right|3,711||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77321)||2001 FS87|| align=right|16,1|| align=right|2,676|| align=right|0,053|| align=right|4,28|| align=right|4,377||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77322)||2001 FO90|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,127|| align=right|5,56|| align=right|3,458||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77323)||2001 FU90|| align=right|16,3|| align=right|2,381|| align=right|0,134|| align=right|3,31|| align=right|3,673||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77324)||2001 FY90|| align=right|15,1|| align=right|2,276|| align=right|0,086|| align=right|6,11|| align=right|3,434||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77325)||2001 FG91|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,225|| align=right|15,10|| align=right|4,475||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77326)||2001 FV92|| align=right|15,6|| align=right|2,345|| align=right|0,237|| align=right|7,01|| align=right|3,591||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77327)||2001 FX92|| align=right|15,3|| align=right|2,302|| align=right|0,194|| align=right|5,84|| align=right|3,492||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77328)||2001 FZ92|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,202|| align=right|6,15|| align=right|3,546||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77329)||2001 FL93|| align=right|15,6|| align=right|2,241|| align=right|0,147|| align=right|6,99|| align=right|3,354||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77330)||2001 FB94|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,132|| align=right|6,63|| align=right|4,133||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77331)||2001 FH94|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,102|| align=right|11,35|| align=right|5,253||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77332)||2001 FH95|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,149|| align=right|6,91|| align=right|3,413||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77333)||2001 FL96|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,091|| align=right|14,51|| align=right|4,008||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77334)||2001 FR96|| align=right|15,1|| align=right|2,732|| align=right|0,111|| align=right|10,77|| align=right|4,515||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77335)||2001 FU96|| align=right|16,2|| align=right|2,430|| align=right|0,061|| align=right|6,29|| align=right|3,788||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77336)||2001 FW96|| align=right|14,9|| align=right|2,368|| align=right|0,142|| align=right|7,25|| align=right|3,642||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77337)||2001 FX97|| align=right|15,8|| align=right|2,348|| align=right|0,116|| align=right|6,89|| align=right|3,598||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77338)||2001 FS98|| align=right|14,0|| align=right|2,525|| align=right|0,127|| align=right|15,81|| align=right|4,011||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77339)||2001 FT98|| align=right|14,2|| align=right|2,524|| align=right|0,076|| align=right|14,04|| align=right|4,010||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77340)||2001 FL101|| align=right|14,0|| align=right|2,976|| align=right|0,194|| align=right|9,69|| align=right|5,134||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77341)||2001 FO101|| align=right|15,1|| align=right|2,321|| align=right|0,056|| align=right|6,39|| align=right|3,536||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77342)||2001 FH102|| align=right|17,1|| align=right|2,434|| align=right|0,062|| align=right|5,74|| align=right|3,797||MBA||17. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77343)||2001 FN102|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,151|| align=right|0,37|| align=right|3,569||MBA||17. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77344)||2001 FS103|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,126|| align=right|6,77|| align=right|3,530||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77345)||2001 FH104|| align=right|16,1|| align=right|2,521|| align=right|0,089|| align=right|2,84|| align=right|4,002||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77346)||2001 FC108|| align=right|15,6|| align=right|2,925|| align=right|0,092|| align=right|5,63|| align=right|5,002||MBA||18. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77347)||2001 FB109|| align=right|15,9|| align=right|2,912|| align=right|0,199|| align=right|5,66|| align=right|4,969||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77348)||2001 FG110|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,048|| align=right|2,37|| align=right|4,001||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77349)||2001 FG114|| align=right|15,4|| align=right|2,738|| align=right|0,097|| align=right|9,00|| align=right|4,531||MBA||19. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77350)||2001 FN118|| align=right|15,2|| align=right|2,604|| align=right|0,020|| align=right|27,39|| align=right|4,200||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77351)||2001 FT119|| align=right|16,7|| align=right|2,480|| align=right|0,141|| align=right|1,87|| align=right|3,904||MBA||27. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77352)||2001 FV119|| align=right|14,6|| align=right|2,606|| align=right|0,194|| align=right|13,97|| align=right|4,206||MBA||27. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77353)||2001 FE121|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,150|| align=right|7,55|| align=right|3,820||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77354)||2001 FM121|| align=right|14,9|| align=right|2,634|| align=right|0,083|| align=right|12,95|| align=right|4,274||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77355)||2001 FE123|| align=right|15,2|| align=right|2,667|| align=right|0,098|| align=right|3,95|| align=right|4,354||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77356)||2001 FS123|| align=right|15,7|| align=right|2,799|| align=right|0,113|| align=right|7,17|| align=right|4,683||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77357)||2001 FW125|| align=right|15,7|| align=right|2,366|| align=right|0,124|| align=right|5,81|| align=right|3,639||MBA||26. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77358)||2001 FT126|| align=right|16,6|| align=right|2,342|| align=right|0,140|| align=right|6,01|| align=right|3,583||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77359)||2001 FU128|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,086|| align=right|10,21|| align=right|3,565||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77360)||2001 FX128|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,055|| align=right|8,99|| align=right|4,531||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77361)||2001 FP129|| align=right|15,3|| align=right|2,573|| align=right|0,076|| align=right|12,34|| align=right|4,127||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77362)||2001 FB130|| align=right|15,7|| align=right|2,400|| align=right|0,181|| align=right|0,94|| align=right|3,717||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77363)||2001 FO130|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,175|| align=right|1,66|| align=right|3,747||MBA||31. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77364)||2001 FQ130|| align=right|14,7|| align=right|3,090|| align=right|0,175|| align=right|10,91|| align=right|5,432||MBA||31. marec 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77365)||2001 FP131|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,146|| align=right|13,18|| align=right|4,070||MBA||20. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77366)||2001 FQ133|| align=right|15,4|| align=right|2,688|| align=right|0,138|| align=right|2,60|| align=right|4,405||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77367)||2001 FC134|| align=right|15,7|| align=right|2,683|| align=right|0,142|| align=right|6,81|| align=right|4,394||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77368)||2001 FL134|| align=right|14,5|| align=right|2,642|| align=right|0,027|| align=right|22,26|| align=right|4,295||MBA||20. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77369)||2001 FT134|| align=right|15,5|| align=right|2,585|| align=right|0,190|| align=right|8,81|| align=right|4,155||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77370)||2001 FB135|| align=right|13,9|| align=right|2,797|| align=right|0,142|| align=right|15,77|| align=right|4,678||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77371)||2001 FF136|| align=right|14,7|| align=right|2,658|| align=right|0,089|| align=right|13,15|| align=right|4,332||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77372)||2001 FL136|| align=right|13,7|| align=right|3,094|| align=right|0,040|| align=right|26,93|| align=right|5,440||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77373)||2001 FN136|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,135|| align=right|16,64|| align=right|5,449||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77374)||2001 FT136|| align=right|14,6|| align=right|2,745|| align=right|0,060|| align=right|12,90|| align=right|4,547||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77375)||2001 FV136|| align=right|13,9|| align=right|3,148|| align=right|0,231|| align=right|14,48|| align=right|5,586||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77376)||2001 FC137|| align=right|14,8|| align=right|2,580|| align=right|0,090|| align=right|22,55|| align=right|4,144||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77377)||2001 FJ137|| align=right|15,7|| align=right|2,319|| align=right|0,084|| align=right|11,41|| align=right|3,530||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77378)||2001 FE138|| align=right|16,2|| align=right|2,375|| align=right|0,116|| align=right|7,51|| align=right|3,660||MBA||21. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77379)||2001 FU139|| align=right|14,8|| align=right|3,065|| align=right|0,260|| align=right|5,51|| align=right|5,364||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77380)||2001 FP140|| align=right|16,2|| align=right|2,260|| align=right|0,142|| align=right|7,90|| align=right|3,397||MBA||21. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77381)||2001 FE141|| align=right|14,4|| align=right|2,666|| align=right|0,095|| align=right|10,62|| align=right|4,352||MBA||23. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77382)||2001 FZ143|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,161|| align=right|7,05|| align=right|3,660||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77383)||2001 FG144|| align=right|15,2|| align=right|2,786|| align=right|0,134|| align=right|13,62|| align=right|4,650||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77384)||2001 FZ144|| align=right|14,3|| align=right|2,600|| align=right|0,152|| align=right|15,36|| align=right|4,191||MBA||23. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77385)||2001 FM148|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,069|| align=right|10,52|| align=right|5,114||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77386)||2001 FV148|| align=right|15,8|| align=right|2,573|| align=right|0,101|| align=right|8,56|| align=right|4,126||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77387)||2001 FY148|| align=right|15,0|| align=right|3,124|| align=right|0,086|| align=right|9,31|| align=right|5,521||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77388)||2001 FA150|| align=right|15,0|| align=right|2,789|| align=right|0,182|| align=right|6,74|| align=right|4,658||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77389)||2001 FW150|| align=right|16,7|| align=right|2,363|| align=right|0,118|| align=right|2,77|| align=right|3,631||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77390)||2001 FA151|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,208|| align=right|7,72|| align=right|4,557||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77391)||2001 FZ151|| align=right|15,3|| align=right|2,549|| align=right|0,165|| align=right|18,69|| align=right|4,070||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77392)||2001 FV152|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,213|| align=right|7,90|| align=right|4,125||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77393)||2001 FK155|| align=right|17,2|| align=right|2,333|| align=right|0,160|| align=right|1,88|| align=right|3,563||MBA||26. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77394)||2001 FB159|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,124|| align=right|5,26|| align=right|3,243||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77395)||2001 FG159|| align=right|14,7|| align=right|2,625|| align=right|0,176|| align=right|11,92|| align=right|4,253||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77396)||2001 FM159|| align=right|15,5|| align=right|2,722|| align=right|0,051|| align=right|1,12|| align=right|4,490||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77397)||2001 FQ160|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,031|| align=right|23,93|| align=right|5,563||MBA||29. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77398)||2001 FT160|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,243|| align=right|11,65|| align=right|4,162||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77399)||2001 FV160|| align=right|13,7|| align=right|3,210|| align=right|0,191|| align=right|24,71|| align=right|5,751||MBA||29. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77400)||2001 FO162|| align=right|15,8|| align=right|2,327|| align=right|0,048|| align=right|11,61|| align=right|3,549||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77401)||2001 FT163|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,184|| align=right|8,51|| align=right|4,163||MBA||18. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77402)||2001 FK168|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,119|| align=right|4,95|| align=right|3,586||MBA||22. marec 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77403)||2001 FB169|| align=right|14,2|| align=right|2,715|| align=right|0,159|| align=right|13,07|| align=right|4,473||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77404)||2001 FE169|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,169|| align=right|8,81|| align=right|3,490||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77405)||2001 FH169|| align=right|15,7|| align=right|2,332|| align=right|0,067|| align=right|7,20|| align=right|3,560||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77406)||2001 FZ169|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,069|| align=right|8,04|| align=right|3,557||MBA||24. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77407)||2001 FN170|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,115|| align=right|5,42|| align=right|3,589||MBA||24. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77408)||2001 FY171|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,111|| align=right|14,70|| align=right|4,508||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77409)||2001 FD172|| align=right|14,3|| align=right|2,449|| align=right|0,146|| align=right|21,24|| align=right|3,832||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77410)||2001 FE172|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,048|| align=right|14,11|| align=right|4,223||MBA||24. marec 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77411)||2001 FX172|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,231|| align=right|13,76|| align=right|4,174||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77412)||2001 FH175|| align=right|13,8|| align=right|2,638|| align=right|0,178|| align=right|12,26|| align=right|4,285||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77413)||2001 FO175|| align=right|14,3|| align=right|2,667|| align=right|0,043|| align=right|15,22|| align=right|4,356||MBA||31. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77414)||2001 FV175|| align=right|15,0|| align=right|2,329|| align=right|0,071|| align=right|9,40|| align=right|3,553||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77415)||2001 FS176|| align=right|14,2|| align=right|3,012|| align=right|0,076|| align=right|11,19|| align=right|5,228||MBA||16. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77416)||2001 FP178|| align=right|15,6|| align=right|2,416|| align=right|0,229|| align=right|12,72|| align=right|3,755||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77417)||2001 FT180|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,069|| align=right|11,39|| align=right|5,329||MBA||20. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77418)||2001 FN189|| align=right|15,2|| align=right|2,762|| align=right|0,171|| align=right|4,47|| align=right|4,589||MBA||18. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77419)||2001 FC191|| align=right|15,8|| align=right|2,710|| align=right|0,084|| align=right|6,93|| align=right|4,461||MBA||19. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77420)||2001 FD195|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,086|| align=right|7,60|| align=right|3,699||MBA||23. marec 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(77421)||2001 GB|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|3,96|| align=right|3,657||MBA||1. april 2001||Olathe||L. Robinson
|-
|(77422)||2001 GH|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,136|| align=right|2,04|| align=right|3,728||MBA||1. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77423)||2001 GM|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,154|| align=right|1,76|| align=right|3,704||MBA||1. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77424)||2001 GO|| align=right|16,2|| align=right|2,436|| align=right|0,148|| align=right|3,34|| align=right|3,801||MBA||1. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77425)||2001 GY|| align=right|15,3|| align=right|2,841|| align=right|0,047|| align=right|2,00|| align=right|4,787||MBA||13. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77426)||2001 GC3|| align=right|14,5|| align=right|2,978|| align=right|0,125|| align=right|24,35|| align=right|5,139||MBA||14. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77427)||2001 GX4|| align=right|13,1|| align=right|3,145|| align=right|0,201|| align=right|15,17|| align=right|5,577||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77428)||2001 GK5|| align=right|15,4|| align=right|2,300|| align=right|0,076|| align=right|7,47|| align=right|3,487||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77429)||2001 GL5|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,198|| align=right|13,52|| align=right|4,315||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77430)||2001 GR5|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,064|| align=right|15,46|| align=right|5,447||MBA||13. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77431)||2001 GY5|| align=right|15,3|| align=right|2,965|| align=right|0,016|| align=right|2,22|| align=right|5,106||MBA||14. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77432)||2001 GZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,885|| align=right|0,070|| align=right|3,15|| align=right|4,899||MBA||14. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77433)||2001 GP7|| align=right|15,5|| align=right|2,614|| align=right|0,056|| align=right|14,55|| align=right|4,226||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77434)||2001 GY7|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,062|| align=right|7,86|| align=right|3,468||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77435)||2001 GE8|| align=right|13,7|| align=right|3,076|| align=right|0,161|| align=right|11,51|| align=right|5,394||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77436)||2001 GH8|| align=right|16,0|| align=right|2,283|| align=right|0,058|| align=right|7,74|| align=right|3,448||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77437)||2001 GQ8|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,093|| align=right|6,52|| align=right|3,461||MBA||15. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77438)||2001 GP10|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,254|| align=right|4,29|| align=right|5,488||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77439)||2001 GS10|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,114|| align=right|7,93|| align=right|4,563||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(77440)||2001 GT10|| align=right|16,1|| align=right|2,238|| align=right|0,154|| align=right|5,28|| align=right|3,348||MBA||15. april 2001||Haleakala||NEAT
|-
|77441 Jouve||2001 HU|| align=right|15,1|| align=right|2,625|| align=right|0,156|| align=right|13,30|| align=right|4,252||MBA||18. april 2001||St.-Veran||St.-Veran
|-
|(77442)||2001 HN1|| align=right|14,4|| align=right|3,071|| align=right|0,164|| align=right|10,64|| align=right|5,380||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77443)||2001 HL2|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,168|| align=right|2,96|| align=right|3,498||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77444)||2001 HE3|| align=right|14,8|| align=right|3,114|| align=right|0,159|| align=right|2,40|| align=right|5,494||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77445)||2001 HP3|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,144|| align=right|7,20|| align=right|4,135||MBA||17. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77446)||2001 HT4|| align=right|15,9|| align=right|2,457|| align=right|0,167|| align=right|4,13|| align=right|3,851||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77447)||2001 HU4|| align=right|15,4|| align=right|2,652|| align=right|0,126|| align=right|10,25|| align=right|4,317||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77448)||2001 HC6|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,017|| align=right|3,29|| align=right|3,372||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77449)||2001 HN6|| align=right|16,3|| align=right|2,760|| align=right|0,043|| align=right|3,72|| align=right|4,585||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77450)||2001 HU6|| align=right|15,8|| align=right|2,340|| align=right|0,103|| align=right|3,56|| align=right|3,580||MBA||18. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77451)||2001 HU7|| align=right|14,2|| align=right|3,023|| align=right|0,066|| align=right|13,61|| align=right|5,256||MBA||18. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77452)||2001 HZ8|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,186|| align=right|3,43|| align=right|3,657||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77453)||2001 HM9|| align=right|15,1|| align=right|3,042|| align=right|0,157|| align=right|4,04|| align=right|5,305||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77454)||2001 HR9|| align=right|15,1|| align=right|2,996|| align=right|0,139|| align=right|4,07|| align=right|5,186||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77455)||2001 HV9|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,118|| align=right|14,68|| align=right|4,195||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77456)||2001 HQ10|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,139|| align=right|6,80|| align=right|4,616||MBA||16. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77457)||2001 HU11|| align=right|15,0|| align=right|3,132|| align=right|0,136|| align=right|1,37|| align=right|5,542||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77458)||2001 HF12|| align=right|15,7|| align=right|2,654|| align=right|0,105|| align=right|4,45|| align=right|4,323||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77459)||2001 HB13|| align=right|14,8|| align=right|2,534|| align=right|0,171|| align=right|12,93|| align=right|4,034||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77460)||2001 HG13|| align=right|15,6|| align=right|2,541|| align=right|0,106|| align=right|2,10|| align=right|4,050||MBA||18. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77461)||2001 HM15|| align=right|14,4|| align=right|2,291|| align=right|0,244|| align=right|22,75|| align=right|3,466||MBA||21. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77462)||2001 HN16|| align=right|15,7|| align=right|2,911|| align=right|0,162|| align=right|6,16|| align=right|4,967||MBA||24. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77463)||2001 HS16|| align=right|15,0|| align=right|2,667|| align=right|0,198|| align=right|12,52|| align=right|4,355||MBA||25. april 2001||Powell||Powell
|-
|(77464)||2001 HV16|| align=right|16,0|| align=right|2,670|| align=right|0,072|| align=right|4,67|| align=right|4,361||MBA||22. april 2001||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(77465)||2001 HK20|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,172|| align=right|25,48|| align=right|3,489||MBA||26. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77466)||2001 HL21|| align=right|14,0|| align=right|3,015|| align=right|0,125|| align=right|11,00|| align=right|5,234||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77467)||2001 HW21|| align=right|15,7|| align=right|2,754|| align=right|0,087|| align=right|9,90|| align=right|4,570||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77468)||2001 HZ21|| align=right|14,8|| align=right|3,066|| align=right|0,138|| align=right|11,79|| align=right|5,369||MBA||23. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77469)||2001 HZ25|| align=right|16,0|| align=right|2,821|| align=right|0,079|| align=right|4,05|| align=right|4,737||MBA||27. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77470)||2001 HA27|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,226|| align=right|18,37|| align=right|4,143||MBA||27. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77471)||2001 HP27|| align=right|15,8|| align=right|2,575|| align=right|0,089|| align=right|5,65|| align=right|4,130||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77472)||2001 HC28|| align=right|15,1|| align=right|2,542|| align=right|0,080|| align=right|1,02|| align=right|4,051||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77473)||2001 HE28|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,126|| align=right|2,29|| align=right|5,156||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77474)||2001 HG28|| align=right|15,6|| align=right|2,337|| align=right|0,149|| align=right|4,25|| align=right|3,573||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77475)||2001 HM28|| align=right|15,0|| align=right|2,724|| align=right|0,165|| align=right|10,09|| align=right|4,495||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77476)||2001 HW28|| align=right|15,8|| align=right|2,413|| align=right|0,128|| align=right|3,38|| align=right|3,749||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77477)||2001 HF29|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,175|| align=right|13,23|| align=right|5,599||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77478)||2001 HN29|| align=right|14,8|| align=right|2,308|| align=right|0,210|| align=right|8,73|| align=right|3,505||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77479)||2001 HT29|| align=right|15,0|| align=right|3,048|| align=right|0,064|| align=right|10,18|| align=right|5,320||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77480)||2001 HU29|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,145|| align=right|2,83|| align=right|4,398||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77481)||2001 HE30|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,128|| align=right|6,15|| align=right|4,242||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77482)||2001 HF30|| align=right|16,2|| align=right|2,329|| align=right|0,168|| align=right|2,96|| align=right|3,553||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77483)||2001 HB31|| align=right|16,8|| align=right|2,346|| align=right|0,053|| align=right|1,77|| align=right|3,592||MBA||27. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77484)||2001 HQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,246|| align=right|16,35|| align=right|4,098||MBA||26. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77485)||2001 HT31|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,042|| align=right|7,95|| align=right|3,532||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77486)||2001 HA32|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,135|| align=right|3,09|| align=right|3,745||MBA||28. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77487)||2001 HN33|| align=right|16,0|| align=right|2,765|| align=right|0,092|| align=right|8,56|| align=right|4,598||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77488)||2001 HX33|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,116|| align=right|4,16|| align=right|4,133||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77489)||2001 HC35|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,120|| align=right|9,93|| align=right|5,132||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77490)||2001 HF35|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,070|| align=right|9,21|| align=right|3,659||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77491)||2001 HA36|| align=right|15,2|| align=right|2,694|| align=right|0,103|| align=right|11,75|| align=right|4,420||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77492)||2001 HF36|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,202|| align=right|3,80|| align=right|4,443||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77493)||2001 HL36|| align=right|15,7|| align=right|2,550|| align=right|0,097|| align=right|4,12|| align=right|4,071||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77494)||2001 HM36|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,131|| align=right|8,61|| align=right|5,422||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77495)||2001 HM37|| align=right|14,6|| align=right|3,141|| align=right|0,182|| align=right|9,56|| align=right|5,565||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77496)||2001 HO37|| align=right|15,0|| align=right|2,743|| align=right|0,089|| align=right|9,78|| align=right|4,541||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77497)||2001 HR37|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,148|| align=right|15,07|| align=right|5,469||MBA||29. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(77498)||2001 HG38|| align=right|15,4|| align=right|2,408|| align=right|0,044|| align=right|13,87|| align=right|3,736||MBA||30. april 2001||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(77499)||2001 HJ39|| align=right|15,5|| align=right|2,897|| align=right|0,059|| align=right|1,62|| align=right|4,930||MBA||26. april 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(77500)||2001 HJ40|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,199|| align=right|12,84|| align=right|4,035||MBA||27. april 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov